Манычское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Яшалтинском районе Калмыкии.

Административный центр — посёлок Манычский.

География 

СМО находится в северной части Яшалтинского района Калмыкии. Граничит на северо-западе с Бага-Тугтунским СМО, на севере и западе — с Ростовской областью, на юго-востоке с Солёновским, на юге — с Березовским и Яшалтинским СМО Яшалтинского района.

Население

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Яшалтинского района
Сельские поселения Калмыкии